Габа — фамилия. Известные носители:
 Габа, Алоис (1893—1973) — чешский композитор-авангардист.
 Габа, Павел Михайлович (1913—1941) — украинский националист, один из руководителей Провода ОУН во Львове.
 Габа, Петр (род. 1965) — чешский шахматист, гроссмейстер (1997).

Другое 
 Габа — чай прошедший ферментацию в анаэробных условиях (без доступа кислорода), вследствие чего в нём образовалось повышенное содержание ГАМК.
 Габа́ — плотное сукно для верхней одежды.